Тони Кукоч (; ) — югославский и хорватский баскетболист. Играл в основном на позиции лёгкого форварда, также эффективно выступал на позиции тяжёлого форварда. Один из первых европейцев, добившихся значительных успехов в Национальной баскетбольной ассоциации. Кукоч играл за четыре команды НБА с 1993 по 2006 год, получив награду Лучший шестой игрок НБА. В составе «Чикаго Буллз» трижды становился чемпионом НБА, в составе БК «Сплит» трижды становился победителем Евролиги. Выступал за баскетбольные сборные Югославии и Хорватии. Члена Зала славы ФИБА с 2017 года, и член баскетбольного зала славы с 2021 года.

Кукоч и Василис Спанулис являются единственными игроками в истории, которые трижды получали звание «Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги».

Биография

Карьера в Европе 
Тони Кукоч родился и вырос в хорватском городе Сплит. Там же он и стал заниматься баскетболом, в 1987 году стал профессионально выступать за местную «Югопластику» (ныне БК «Сплит»). В конце 1980-х годов Кукоч и Дино Раджа стали лидерами этой команды, которая четыре года подряд побеждала в чемпионате Югославии и три года подряд выигрывала Евролигу. В 1988 году Кукоч стал серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле в составе сборной Югославии, в то время одной из сильнейших сборных мира. После успеха югославской сборной клубы Национальной баскетбольной ассоциации, где иностранцы ранее не добивались больших успехов, проявили интерес к её лидерам. Так, на драфте НБА 1989 года были выбраны Дражен Петрович, Владе Дивац, Дино Раджа, через год во втором раунде драфта под общим 29-м номером Кукоча выбрал клуб «Чикаго Буллз», к тому времени ещё ни разу не побеждавший в чемпионате НБА и не имевший широкой международной известности.

Кукоч не стал переезжать в США сразу после драфта, а продолжил выступать в Европе. В 1990 году сборная Югославии выиграла чемпионат мира, проходивший в Аргентине, где Кукоч был признан самым ценным игроком. Также в 1989 и 1991 годах он в составе югославской сборной становился чемпионом Европы. В 1991 году, после распада Югославии, Тони переехал в Италию, где два сезона выступал за команду «Бенеттон» из Тревизо, с которой выиграл чемпионат и кубок Италии, а также помог в 1993 году дойти до финала Евролиги. В составе сборной Хорватии в 1992 году Кукоч вновь стал серебряным призёром Олимпийских игр, на которых хорваты достойно выступили, уступив лишь знаменитой Dream team, сборной США, составленной из звёзд НБА.

Карьера в НБА 
В 1993 году Кукоч наконец присоединился к «Чикаго Буллз». Эта команда три года подряд (1991—1993) выигрывала чемпионат НБА, но в 1993 году потеряла своего лучшего игрока, Майкла Джордана, решившего уйти из баскетбола. Свой первый сезон в «Буллз» Кукоч начал в качестве резервного игрока, подменяющего лёгкого форварда Скотти Пиппена и тяжёлого форварда Хораса Гранта, хотя благодаря своей универсальности Тони играл также на позициях центрового и атакующего защитника. По итогам своего первого сезона Кукоч был включён во вторую сборную новичков НБА. В следующем сезоне с уходом Гранта из команды хорват получил место в стартовой пятёрке и был вторым в команде по количеству очков, подборов и передач в среднем за игру после Пиппена.

В сезоне 1995/1996 в Чикаго вернулся Майкл Джордан, а также «Буллз» получили в свои ряды Денниса Родмана, выдающегося оборонительного игрока, специалиста по подборам. В результате Кукоч вновь стал игроком, выходящим со скамейки запасных, однако тренер Фил Джексон давал ему много игрового времени, в результате чего Кукоч был третьим игроком в команде по результативности после Джордана и Пиппена, а в 1996 году хорват был признан лучшим шестым игроком в НБА. В 1996, 1997 и 1998 годах «Буллз» побеждали в чемпионате НБА, и Тони Кукоч был важной частью этой команды.

В 1998 году, после третьего подряд чемпионства, «Буллз» покинули Джордан, Пиппен, Родман и тренер Фил Джексон. Кукоч был одним из немногих оставшихся в команде игроков чемпионского состава и стал её главной звездой. В укороченном из локаута сезоне 1998/1999 он был лучшим игроком «Буллз» по очкам, подборам и передачам. В середине сезона 1999/2000 продолжавшая перестроение состава чикагская команда обменяла Тони в «Филадельфию-76». Через год Кукоч оказался в клубе «Атланта Хокс», ещё через полтора года — в «Милуоки Бакс». За «Бакс» он играл на протяжении четырёх сезонов.

В 2006 году Тони Кукоч завершил баскетбольную карьеру и поселился в городе Хайленд-Парк, штат Иллинойс. В 2011 году стал чемпионом Хорватии по гольфу.

Статистика

Статистика в НБА

Достижения 
Командные
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 (сборная Югославии) и 1992 (сборная Хорватии) годов
 Чемпион мира 1990 года
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1994 года
 Чемпион Европы 1989 и 1991 годов
 Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1987 и 1995 годов
 Чемпион Югославии 1988, 1989, 1990 и 1991 годов
 Обладатель Кубка Югославии 1990 и 1991 годов
 Победитель Евролиги в сезонах 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991
 Чемпион Италии 1992 года
 Обладатель Кубка Италии 1993 года
 Чемпион НБА в сезонах 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998

Личные
 Лучший шестой игрок НБА 1996 года
 Мистер Европа (лучший европейский баскетболист по версии итальянского журнала Superbasket) в 1990, 1991, 1992 и 1996 годах
 Приз Евроскар (лучший европейский баскетболист по версии итальянской газеты La Gazzetta dello Sport) в 1990, 1991, 1994, 1996 и 1998 годах
 Самый ценный игрок чемпионата мира 1990 года
 Самый ценный игрок чемпионата Европы 1991 года
 Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги 1990, 1991 и 1993 годов
 Включён во вторую сборную новичков НБА в 1994 году
 Включён в число 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги (2008)
 Включён в Зал славы ФИБА в 2017 году

Ссылки 
 Тони Кукоч на официальном сайте НБА
 INTERVJU Toni Kukoč: Problem reprezentacije je što naših najboljih šest igrača igra u NBA, te ne mogu igrati kvalifikacije

Примечания 
Баскетболисты Хорватии
Баскетболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по баскетболу
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Члены Зала славы ФИБА
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Члены Зала славы баскетбола
Гольфисты Хорватии